Babka kan syfta:

Racersmörbult, en fiskart i släktet Baka.

Belarus 

 Babka, Belarus, vattendrag, Minsks voblast,

Tjeckien 

 Babka (kulle), 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar